Yao Kaka Aziawonou (ur. 30 listopada 1979 w Lomé) – togijski piłkarz, defensywny pomocnik.

Życiorys 
Jego pierwszym profesjonalnym klubem w karierze był Étoile Filante de Lomé. Następnie trafił do Francji, a jego klubem stały się popularne „Kanarki”, czyli FC Nantes. Rok później rozpoczął swoją podróż po Szwajcarii. Grał kolejno w FC Sion, FC Wangen, FC Basel, FC Thun, Servette FC, BSC Young Boys, FC Luzern, FC Winterthur i FC Grenchen. W reprezentacji debiutował 14 lipca 1995, podczas meczu Togo - Mauretania.

Kariera sportowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1979
Reprezentanci Togo w piłce nożnej
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2006
Uczestnicy Pucharu Narodów Afryki 2000
Uczestnicy Pucharu Narodów Afryki 2006
Piłkarze Étoile Filante de Lomé
Piłkarze FC Nantes
Piłkarze FC Sion
Piłkarze Servette FC
Piłkarze FC Basel
Piłkarze FC Thun
Piłkarze BSC Young Boys
Piłkarze FC Luzern
Piłkarze FC Winterthur
Piłkarze FC Grenchen
Ludzie urodzeni w Lomé